— 12-серийный аниме-сериал, созданный в 2003 году студией J.C. Staff по мотивам видеоигры «Koukidou Gensou Gun Parade March» () для Sony PlayStation, выпущенной в 2000 году фирмой Alfa System. Телетрансляция в Японии по каналам сети Mainichi Broadcasting System велась с 6 февраля по 23 апреля 2003 года.

Сюжет 
Сюжет сериала основан на так называемой альтернативной истории. В 1945 году, когда Вторая мировая война подходила к концу, разрозненное человечество было вынуждено объединиться перед лицом общего врага. Неизвестные пришельцы, которых назвали Призрачными Зверями напали на Землю. Общая структура нападений была такой: где либо, в населённой местности, появлялся гигантский пришелец называемый Мозгом, создающий вокруг себя зону химического заражения, внутри которой невозможно выжить без защитных средств. Мозг защищали от атаки остальные пришельцы, собственно их и называли Призрачными Зверями. Газ испускаемый Мозгом, по-видимому, был жизненно необходим для Зверей, поэтому для прекращения атаки его необходимо было уничтожить. На протяжении более чем полувека человечество вело оборонительную войну, поскольку даже применение ядерного оружия приводило лишь к временному перевесу.

В Японии, корпорация Сибамура, предложила использовать для уничтожения мозга новое оружие — вакуумную бомбу PBE. Эта бомба, будучи активирована при помощи пси-способностей человека, втягивала в себя окружающую материю. Для доставки PBE к Мозгу были созданы так называемые HWT (Humanoid Walking Tanks — Человекоподобные Танки) — пилотируемые боевые роботы. Из-за нехватки людей с псионическими способностями, корпорация Сибамура создала их искусственно, при помощи методов генной инженерии, побочным эффектом генетических изменений стало то, что созданные таким путём люди оставались по умственным и физическим показателям на уровне восьмилетних детей.
Применение новых технологий привело к определённому прогрессу в борьбе со Зверями, однако потери среди личного состава были велики. Поэтому правительство Японии приняло решение о уменьшении призывного возраста до 16 лет. Старшие школьники становились курсантами, либо пилотами HWT, либо обслуживающим и командным персоналом, одновременно и обучаясь в школе, и участвуя в боевых действиях. Классы превращались в самостоятельные боевые подразделения. Сериал рассказывает про один из таких классов — подразделение № 5121.

Персонажи 

Май Сибамура (яп. 芝村 舞) — главная героиня, пилот. У нее отличные навыки пилотирования и вместе с Хаями они пилотируют тандемный HWT (AMTT-519MW Shikon). Сэйю: Акеми Окамура

Ацуси Хаями (яп. 速水 厚志) — отличный пилот, но очень застенчивый юноша. Влюблен в Май. Сэйю: Акира Исида

Ёхэй Такигава (яп. 滝川陽平) — беспокойный и эксцентричный юноша. Сэйю: Каппэй Ямагути

Маки Танабэ (яп. 田辺真紀) — одна из механиков. Сэйю: Касии Сёто

Мотоко Хара (яп. 原素子) — главный механик. Сэйю: Эми Синохара 

Такаюки Сетогути (яп. 瀬戸口隆之) — пилот, который не пропускает ни одной юбки. Сэйю: Хидэюки Умэдзу

Мацури Като (яп. 加藤祭) — одна из механиков подразделения. Сэйю: Хикари Татибана

Мио Мибуя (яп. 壬生屋未央) — одна из пилотов, очень дисциплинирована. Сэйю: Сакума Дзюнко

Кэйго Тосака (яп. 遠坂圭吾) Сэйю: Акимицу Такасэ

Нономи Хигасихара (яп. 田辺真紀) — сирота, над которой проводили эксперименты, наделившие ее телекинезом. Ее сила способна активировать бомбы. Из-за экспериментов Нономи перестала расти и осталась навсегда заперта в теле ребенка. Сэйю: Юки Масуда

Тадатака Дзэнгё (яп. 善行忠孝) — руководитель подразделения. Спокойный и сдержанный человек. 

Сэйка Мори (яп. 森精華) — одна из механиков подразделения. Сэйю: Тинами Нисимура

Ссылки 
 Официальный сайт Gunparade March

J.C. Staff